

Новодвур — гміна в Рицькому повіті Люблінського воєводства
 Новодвур — село в гміні Любартів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Новодвур — село в гміні Новодвур Рицького повіту Люблінського воєводства
 Новодвур — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства